Бараба́шка — мифологический персонаж городского фольклора народов бывшего СССР, сродни полтергейсту и домовому.

 «Барабашка» — российский фильм для детей 2004 года.
 Разговорное название рынка Барабашова в Харькове.